Denumirea de Vodneanți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Vodneanți, un sat în comuna Dobricika, regiunea Dobrici;
 Vodneanți, un sat în comuna Dimovo, regiunea Vidin.